König von Preußen steht für:

 den preußischen Monarchen
 König von Preußen (Schiff)
 Gasthof König von Preußen, ein früherer Name für Haus Husemann, Hotel in Arnsberg
 Hotel König von Preußen, Berlin
 König von Preußen (Lied), ein Soldaten- und Volkslied aus Deutschland um 1800